Bulgarelli ist der Familienname folgender Personen:

 Adelmo Bulgarelli (1932–1984), italienischer Ringer
 Emilio Bulgarelli (1917–1993), italienischer Wasserballspieler
 Ettore Bulgarelli (* 1965), italienischer Ruderer
 Fabio Bulgarelli (* 1977), italienischer Radsportler
 Giacomo Bulgarelli (1940–2009), italienischer Fußballspieler
 Marianna Benti Bulgarelli, (La Romanina; um 1684–1734), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Otávio Bulgarelli (* 1984), brasilianischer Radsportler